Diese Liste nennt die Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft während der 10. Wahlperiode (Juni 1982 – November 1982).

Abgeordnete

Literatur 
 Parlamentsdokumentation: Übersicht der Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft seit 1946.

 11